Elsdorf er navnet på flere byer:

 Elsdorf (Niedersachsen) – kommune in Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Elsdorf (Rheinland) – by i Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Elsdorf-Westermühlen (Elstorp-Vestermølle) – kommune i Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Köln-Elsdorf – bydel i Køln
 Elsdorf (Lunzenau) – bydel i Lunzenau i Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Elsdorf (Köten) – bydel i Köthen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt